Cayenne (Kajenna) – stolica i główny port Gujany Francuskiej 
 pieprz cayenne (pieprz kajeński) – rodzaj bardzo ostrej przyprawy
 Porsche Cayenne − samochód marki Porsche